Akrobater er en stumfilm med ukendt instruktør.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Danske film fra 1912
Stumfilm fra Danmark